William Barnes peut faire référence à :
 William Barnes (écrivain) (1801-1886), écrivain, poète anglais ;
  (1860-1930), entomologiste et chirurgien américain ;
 William Barnes (tir sportif) (1876-1925), tireur sportif canadien ;
  (1917-2009), entraîneur de football américain.
 William J. Barnes (musicien) (1992-), dit Will Toledo, auteur-compositeur et musicien du groupe américain Car Seat Headrest.